Vondra ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandr Vondra (* 1961), tschechischer Politiker
 Jan Vondra (* 1977), tschechischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Wondra